Daxing Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daxing (köping i Kina, Jiangsu), 
 Daxing (köping i Kina, Shandong), 
 Daxing Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar